В парному розряді жіночого тенісного турніру Maybelline Classic 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Джиджі Фернандес і Робін Вайт виграли титул, у фіналі перемігши пару Розалін Феербенк і Беверлі Моулд 6–2, 7–5.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Робін Вайт (чемпіонки)
 Розалін Феербенк /  Беверлі Моулд (фінал)

 Террі Голледей /  Мері Лу Деніелс (чвертьфінал)
 Бонні Гадушек /  Штеффі Граф (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Maybelline Classic